foutieve spelling van Sophia Loren (1934), een Italiaans actrice
 Sofia Loren (Jack de Nijs) (1970), de debuutsingle van Jack de Nijs, later bekend als Jack Jersey